Појам Краљевска библиотека може да се односи на:
 Данска краљевска библиотека - Данска национална библиотека
 Холандска краљевска библитека - Холандска национална библиотека
 Белгијска краљевска библиотека - Белгијска национална библиотека
 Шведска краљевска библиотека - Шведска национална библиотека